Битка за Крушевац може се односити на:

Битку за Крушевац 1941,
Напад НОВЈ на Крушевац септембра 1944,
Ослобођење Крушевца октобра 1944.